Okręty US Navy o nazwie USS  "Conway":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Caldwell. Wcześniej nosił nazwę USS "Craven" (DD-70). Zwodowany w 1918, przemianowany w 1939. Przekazany w 1940 Royal Navy jako HMS "Lewes". Złomowany w 1945.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942, skreślony w 1969.

Conway